Янсма () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Янсма, Сибрен (род. 1982) — голландский бобслеист, разгоняющий, выступающий за сборную Нидерландов с 2002 года.
 Янсма, Эстер (род. 1958) — голландский археолог и поэт.